Паскаль Лэ́нглоис (; , Брайтон, Великобритания.), более известен как Паскаль Лэнгдейл () — британский актёр, сыгравший в ряде телевизионных фильмов, а также известный по роли Итана Марса в видеоигре «Heavy Rain», в которой он не только озвучил главного героя и наделил своей внешностью, но и записал все движения персонажа при помощи технологии захвата движений. В настоящее время проживает в Торонто

Фильмография

Видеоигры 
 2010 — Heavy Rain — Итан Марс
 2014 — Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist — английский солдат
 2015 — Assassin’s Creed Syndicate — дополнительные голоса
 2016 — Tom Clancy’s The Division — дополнительные голоса
 2018 — Assassin’s Creed Odyssey — дополнительные голоса

Примечания

Ссылки 
 
 Кастинг Паскаля на роль Итана в игре Heavy Rain
 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании